Навальморалехо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Кампана-де-Олопеса. Занимает площадь 22 км². Население — 73 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 116 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо